Белград 1995 — международный шахматный турнир, который проходил в ноябре 1995 года.

 Категория: 16-я (средний рейтинг: 2649).

Таблица

Ссылки 
 
 Партии турнира на сайте 365chess.com

Ноябрь 1995 года
1995 год в шахматах